Вер-Пон-дю-Гар, Вер-Пон-дю-Ґар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Монпельє, 20 км на північний схід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 727 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1809,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Вер-Пон-дю-Гар 
 Вер-Пон-дю-Гар на сайті французького Національного інституту географії
 Вер-Пон-дю-Гар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вер-Пон-дю-Гар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вер-Пон-дю-Гар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вер-Пон-дю-Гар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар